Das Herreneinzel der Asian Indoor & Martial Arts Games 2017 war ein Tennisturnier in Aşgabat, das vom 17. bis 27. September 2017 stattfand.

Hauptrunde

Weblinks 
 Offizielle Seite (englisch)

Tennisturnier 2017
Tennisturnier in Aşgabat